Во время Второй мировой войны Германия использовала систему военных округов (), которые эффективно снабжали вермахт, решая воинские организационные и административные вопросы на местах.

История 
Военные округа существовали ещё в Германской империи, что позволило той быстро мобилизовать войска после начала Первой мировой войны. Во времена Веймарской республики фон Сект сократил количество округов до семи. Одновременно военные округа были штабами корпусов и территориальными командованиями. После прихода к власти в Германии НСДАП число военные округов стало увеличиваться, и к августу 1939 года их было уже 15 (I — XIII, XVII, XVIII). Округ состоял из основного и резервного компонентов. Основные после начала войны вошли в состав полевой армии () и стали штабами корпусов. Резервные поступили под командование командующий военными округами (заместителей командующих корпусов) и выполняли задачи, указанные разделом ниже.

Для управления военными округами была создана Резервная армия (), штаб которой занял комплекс зданий Военного министерства на Бендлерштрассе в Берлине. На протяжении всей войны армией командовал Фридрих Фромм. После завоевания Польши появились ещё 2 округа, XX и XXI. Позднее также появились округа «Богемия и Моравия» и «Генерал-губернаторство», хотя во всех четырёх доля немцев была невелика. В 1939—1942 дивизии, отправлявшиеся на фронт, оставляли в месте постоянной дислокации 1 батальон. Этот батальон получал наименование резервного; он обучал новобранцев и посылал их в свою дивизию на фронт. В октябре 1942 года резервные батальоны были разделены на батальоны начальной подготовки и учебные батальоны. Учебные батальоны переняли функции резервных. Батальон начальной подготовки должен был вооружить новобранцев, провести их очень короткую подготовку и направить эти учебные части в тыловые районы оккупированных территорий, чтобы боевые части смогли заняться своим непосредственным делом. Учебные части дивизий одного округа на оккупированных территориях были сведены в резервные дивизии, они подчинялись Резервной армии. В феврале 1943 года танковые училища и объекты перешли в подчинение Инспекции танковых войск Гудериана, который создал в каждом округе командование танковых войск. В 1943—1944 годах большинство резервных дивизий были или присоединены к действующим частям, или вступили в боевые действия в качестве самостоятельных боевых единиц. Поэтому все учебные функции вновь перешли резервным батальонам Резервной армии и Инспекции танковых войск.

Организация штаба военного округа
 Отдел Ia
Руководящий отдел, выполнявший задачи обороны страны и использования войск при чрезвычайных ситуациях. Также этот отдел занимался основными вопросами, касающимися войск и их руководства.
 Отдел Ia / Обучение
Основной задачей этого отдела было обучение войск. Он отвечал за ход учебного процесса, лекции и отдельные вопросы по обучению войск, а также за выделение спортивных снарядов и различного спортивного снаряжения.
 Отдел Ia / Воздушная оборона
Основными задачами этого отдела являлась организация воздушной обороны, постройка бункеров для защиты солдат и мирного населения от налетов противника.
 Отдел Ib
Этот отдел занимался основными вопросами организации подразделений и временных добровольческих частей. Кроме боевого расписания и списков личного состава отдел также занимался вопросами размещения и передвижения войск, содержанием полигонов и складов военного имущества.
 Отдел Ic
Отдел руководил внутриполитическими делами. Например, составлял отчеты о настроениях в рядах войсковых частей. Представители этого отдела расследовали случаи самоубийств, поддерживали контакты с представителя партии, местными органами власти, а также с церковью.
 Отдел Штопи (Stopi)
Stopi = Stabsoffizier für das Pionierwesen, офицер штаба по саперным делам. Отдел отвечал за планирование и постройку новых гарнизонов и полигонов, формирование подразделений саперов-железнодорожников (Eisenbahn-Pionieren) и строительных частей. В эти подразделения отдел Штопи поставлял взрывчатые вещества и средства инициирования.
 Руководство военного округа / Бухгалтерия
Руководство служило координирующим органом административных процессов различных служб, а также отвечало за кадровые вопросы. Бухгалтерия составляла бюджет на содержание войск.
 Главный врач военного округа
В его задачу входил не только уход за солдатами и их семьями, но и обеспечение войск медицинским оборудованием, а также лечение больных и раненых в госпиталях. Он также занимался вскрытиями и составлением соответствующих отчетов.

Задачи 
Комплектование, пополнение армии, включая воинский учёт и призыв.
Мобилизация.
Обучение призванных солдат, унтер-офицеров и курсантов.
Углубленное обучение личного состава, в том числе старшего офицерского состава.
Отправка обученного личного состава в действующие войска.
Административное управление воинскими училищами и военными объектами.
Формирование новых высших штабов, боевых и вспомогательных частей, а также обслуживающих частей всех родов войск.
Разработка и испытания нового вооружения.
Экстренная оборона территории рейха.

Военные округа и их территории 

XIV (моторизованные дивизии), XV (лёгкие дивизии), XVI (танковые дивизии) и XIX (Вена, 2-я танковая и 4-я лёгкая дивизии) корпуса никогда не имели военных округов, территориальных зон ответственности и, как следствие, приписанных резервов.

Литература